Con mucopolisaccaridosi I si raggruppano alcune mucopolisaccaridosi, costituite dalle seguenti varianti:
 Mucopolisaccaridosi I H, comunemente detta malattia di Hurler;
 Mucopolisaccaridosi I S, conosciuta come sindrome di Scheie;
 Malattia di Hurler-Scheie, riclassificazione moderna delle due precedenti.